Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису — общее название двух отдельных профессиональных теннисных турниров:

 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди женщин — женский турнир проходящий с 2013 года.
 Открытый чемпионат Шэньчжэня по теннису среди мужчин — мужской турнир проходящий с 2014 года.